Martina Montelius, född 19 juli 1975 i Engelbrekts församling i Stockholm, är en svensk författare. Hon är främst verksam som dramatiker och regissör.

Biografi
Montelius är uppvuxen i Täby och gick i skola på Eriksdalsskolan. År 2000 debuterade hon som pjäsförfattare med Usch, nu blev jag lite mulen och sedan dess har hon skrivit femton pjäser. 2011 tog hon över som konstnärlig ledare på Teater Brunnsgatan Fyra efter sin mor Kristina Lugn. I november 2013 romandebuterade Montelius med Främlingsleguanen på Bokförlaget Atlas. Samma år var hon en av de tävlande i TV-programmet På spåret tillsammans med Dominika Peczynski, och laget gick till kvartsfinal.

Familj 
Martina Montelius är dotter till författaren Kristina Lugn och universitetslektor Mons Montelius. På faderns sida är hon halvsyster till Martin Jonols och Magnus Montelius. Generalmajor Robert Lugn var hennes morfar. Skådespelaren Bo Montelius är hennes farbror, regissören Hans Montelius är hennes kusin och psalmförfattaren Knut Johan Montelius var hennes farfars far. De tillhör släkten Montelius från Uppland.

Martina Montelius har tre barn tillsammans med sin make, dramatikern och översättaren Niklas Hellgren.

Verklista

Pjäser (manus, urval)
 Usch, nu blev jag lite mulen. Urpremiär 2000 på Teater Plaza i Stockholm. Regi: Annika Hallin. Medverkande: Mira Eklund, Mattias Silvell, Anja Lundqvist, Mårten Holmberg, Anders Enge, Martina Montelius.
 Jag växte upp inbäddad i spenavarm kattsand, älskad bortom allt förnuft. Urpremiär i maj 2001 på Stockholms stadsteater/Kilen (gästspel av Teater Plaza). Regi: Mattias Knave. Medverkande: Anders Beckman, Noomi Norén, Ingela Olsson, Mattias Silvell och Peter Kneip. Musik: Mira Eklund, Anders Enge och Mårten Holmberg. Pjäsen är översatt till danska och tyska.
 Det epileptiska riktmärket. Urpremiär 2002 på Teater Galeasen. Regi: Susan Taslimi. Pjäsen sändes i en version i Sveriges Television den 24 maj 2004 med titeln Älskar, älskar och älskar. Medverkande (både i scen- och tv-versionen): Ingela Olsson och Noomi Rapace.
 Jag är en gammelgädda i landsflykt. Urpremiär 2004 på Teater Giljotin. Regi: Martina Montelius. Medverkande: Hilda Lundgren.
 En framrusande natt. Urpremiär den 15 oktober 2004 på Dramaten. Regi: Judit Benedek. Medverkande: Ellen Mattsson, Jon Karlsson, Angela Kovacs och Gunilla Larsson.
 Bronwyn Karsk, ett ödesdrama. Urpremiär den 6 februari 2005 på Radioteatern. Medverkande: Kalle Westerdahl, Ulf Friberg, Simon Norrthon, Malin Cederbladh, Figge Norling, Sylvia Rauan, Tova Magnusson-Norling.
 Monolog 1 Gabriel. Urpremiär 29 mars 2007 på Teater Galeasen. Regi: Eva Molin. Medverkande: Leif Andrée.
 Längtar du hem nu, råttan?. Urpremiär november 2007 på Limbo, Kulturhuset i Stockholm. Regi: Maria Montelius. Medverkande: Figge Norling och Kalle Westerdahl.
 Mitt hjärta rusar 2013
 Hans & Greta 2014
Föddhora 2019 (monolog). Urpremiär: november 2019 på Teater Brunnsgatan Fyra. Regi: Maria Montelius. Medverkande: Lo Kauppi.

Pjäser (regi) 
 Huset av Allan Edwall. Urpremiär november 2004 på Teater Brunnsgatan Fyra. Medverkande: Hilda Lundgren, Christian Hillborg.
 Bronwyn Karsk, ett ödesdrama. Urpremiär den 6 februari 2005 på Radioteatern: Medverkande: Kalle Westerdahl, Ulf Friberg, Simon Norrthon, Malin Cederbladh, Figge Norling, Sylvia Rauan, Tova Magnusson-Norling.
 Stjärnan över Lappland. Av Staffan Göthe. Urpremiär i oktober 2005 på Teater Brunnsgatan Fyra. Medverkande: Hilda Lundgren, Figge Norling, Oskar Thunberg
 Usk och böl. Av Niklas Hellgren. Urpremiär februari 2006 på Teater Brunnsgatan Fyra (gästspel av Ture Axelssons Teater). Medverkande: AnnaKarin Lindblad, Sylvia Rauan, Kalle Westerdahl, Cecilia Häll.

Pjäser (publicerade) 
 2014 – Tre pjäser (Jag växte upp inbäddad i spenavarm kattsand, älskad bortom allt förnuft, Gabriel, Drömström och Rundlund)

Prosa 
2013 – Främlingsleguanen
2013 – Ulf gråter
2015 – Oscar Levertins vänner
2017 – Ibland är man lessen, ibland är man glad
2018 - Stackars Birger

Priser och utmärkelser
2010 – Det svenska Ibsensällskapets Ibsenpris
2017 – Medeapriset

Anfäder

Källor

Externa länkar 
Lyrisk lovsång till livet, recension av Huset. Av Leif Zern i Dagens Nyheter
Härligt lekfullt triangeldrama. Recension av Stjärnan över Lappland av Lars Ring i Svenska Dagbladet
 Martina Montelius på Twitter

Svenskspråkiga dramatiker
Svenska teaterregissörer
Svenska dramatiker
Kvinnor
Födda 1975
Levande personer
Sommarvärdar 2014
Personer från Stockholm